Girikerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Girikerto, Ngawi, by, 
 Girikerto, Gunungkidul, by, 
 Girikerto, Sleman, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar